Сушицки () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Сушицки, Питер (род. 1941) — английский кинооператор.
 Сушицки, Вольфганг (1912—2016) — австрийский и британский кинооператор и фотограф.